The Gentleman from Indiana – romanzo del 1899 di Booth Tarkington
The Gentleman from Indiana – film del 1915 diretto da Frank Lloyd